De Ronde van Keulen 2010 (Duits: Rund um Köln 2010) was de 94e editie van deze Duitse eendaagse wielerwedstrijd. Deze werd verreden op 5 april en maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2010 (categorie 1.1). De afstand bedroeg 197.7 kilometer.

Uitslag

Eendagswielerwedstrijd in 2010
UCI Europe Tour 2010
2010